Дрейфус е фамилно име с еврейски произход. Произлиза от името на германския град Трир (ср. Тривус), впоследствие преосмислено под немско и идиш влияние като Dreifuss.

В Германия, Швеция — Dreifuss, във Франция – Dreyfus.

Известни личности:
 Алфред Драйфус — френски капитан, жертва на антисемитски заговор (Аферата Дрейфус)
 Ричард Драйфус – холивудски киноактьор
 Рут Драйфус (1940), първата жена президент на Швейцария (1999-2000 г.)

Фамилни имена
Еврейски фамилни имена
Френски фамилни имена